Mortiers (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Mortiers (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes